ARSA steht für:
 Aberrant Right Subclavian Artery, Diagnoseergebnis bei der Pränatalen Diagnostik, siehe Arteria subclavia
 Arakan Rohingya Salvation Army, Rebellengruppe der Rohingya in Myanmar
 Arylsulfatase A, Enzym
 Associate of the Royal Scottish Academy
 Auguste Reymond SA, Schweizer Uhrenhersteller
 Automated Radioxenon Sampler Analyzer

Arsa steht für:
 Arsa (lat. für Raša (Adria)), Fluss auf Istrien in Kroatien

Arsa ist der Spitzname folgender Personen:
 Arsenije Milošević (1931–2006), jugoslawisch-serbischer Regisseur

Siehe auch:
 Arza

Abkürzung